Пуенте де Пиједра има више значења:

 Пуенте де Пиједра (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуенте де Пиједра (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуенте де Пиједра (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуенте де Пиједра (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуенте де Пиједра (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику